Фогу — острів біля узбережжя Африки.
 Фогу — вулкан на однойменному острові.